Perner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jaroslaus Perner
 Holger Perner